Хајденхајм може бити:

 Хајденхајм (Средња Франконија), град у округу Вајсенбург-Гунценхаузен, у њемачкој покрајини Баварска.
 Хајденхајм ан дер Бренц, град у округу Хајденхајм, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.